Gobernador puede referirse a:

 Gobernador, persona que desempeña el mando de una provincia, de una ciudad o de un territorio
 Gobernador, representante del gobierno español en el Banco de España.

Lugares 
En Argentina
 Gobernador Costa, localidad y municipio de la provincia de Chubut.
 Gobernador Dupuy, departamento de la provincia de San Luis.
 Gobernador Duval, localidad y comisión de fomento de la provincia de La Pampa.
 Gobernador Garmendia, localidad y municipio de la provincia de Tucumán.
 Gobernador Gregores, localidad y municipio de la provincia de Santa Cruz.
 Gobernador López, localidad y municipio de la provincia de Misiones.
 Gobernador Mansilla, localidad y municipio de la provincia de Entre Ríos.
 Gobernador Piedrabuena, localidad y municipio de la provincia de Tucumán.
 Gobernador Roca, localidad y municipio de la provincia de Misiones.
 Gobernador Virasoro, localidad y municipio de la provincia de Corrientes.
 Villa Gobernador Gálvez, localidad y municipio de la provincia de Santa Fe.

En España
 Gobernador, localidad y municipio de la provincia de Granada.

En Puerto Rico
 Gobernador Piñero, barrio del municipio de San Juan.